Gabriel Jean du Pac de Bellegarde, dit le Chevalier du Pac de Bellegarde, navigateur français, né le  au château de Bellegarde, à Bellegarde-du-Razès, décédé en , à Vanikoro, membre de l'expédition de Lapérouse ( - ).

Biographie 

Il est le fils de Jean-Pierre du Pac de Bellegarde, Marquis de Bellegarde. Il est présenté de minorité à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem le  mais ne fera jamais ses caravanes et ne prononcera jamais ses vœux de frère-chevalier de l'Ordre. il est admis comme aspirant à Toulon le . Garde-marine le , il embarque à bord de la Précieuse commandé par M. de Bonneval le . Il rembarque à bord du même bâtiment le , cette fois sous les ordres de M. de Cypierre, pour une expédition vers l'Inde.

Passé élève de première classe le , il se trouve au début de 1787 en escale dans le port de Macao où mouillent alors les deux frégates de La Pérouse, La Boussole et L'Astrolabe.

Désireux de faire partie de la célèbre mission d'exploration, Bellegarde n'a pas encore le grade d'officier ; son embarquement à bord de l'Astrolabe en tant qu'officier, nécessite un brevet.

Notes et références

Bibliographie 
 Plongée magazine, , « Vanikoro », sous-titré « Dernières nouvelles de La Pérouse », par Pierre Larue, 52
 Le Mystère Lapérouse, ou le Rêve inachevé d'un roi, par l'association Salomon, éditions de Conti, mars 2008

Annexes

Articles connexes 
 Expédition de La Pérouse
 Liste des membres de l'expédition de La Pérouse
 Histoire de la Marine française sous Louis XVI
 Expéditions menées sur les traces de La Pérouse
 Musée Lapérouse

Liens externes 
 Association Lapérouse
 La collection La Pérouse

Naissance en août 1765
Décès en mai 1788
Membre de l'expédition La Pérouse
Reçu de minorité dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
Décès à 22 ans
Postulant à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem